Xenobotrytis är ett släkte av svampar. Xenobotrytis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenobotrytis